Kennedy, Joseph „Joe” Patrick (1888–1969) amerikai politikus, üzletember, Kennedy elnök és Robert Kennedy igazságügy-miniszter apja  
Kennedy, Joseph Patrick (1915–1944) amerikai katonatiszt
Kennedy, Joseph W. (1916–1957) amerikai kémikus
hasonló nevűek
Kennedy P. József (1928) amerikai magyar vegyészmérnök, kémikus, az MTA tagja